Robert Metcalf ist der Name folgender Personen:

* Robert Metcalf (Geistlicher) (Robert Laurence Metcalf; 1935–2014), britischer Geistlicher und Autor 
 Robert Metcalf (Liedermacher) (* 1947), britisch-deutscher Liedermacher
 Robert C. Metcalf (1923–2017), US-amerikanischer Architekt und Hochschullehrer
 Robert L. Metcalf (1916–1998), US-amerikanischer Entomologe

Siehe auch:
 Robert Metcalfe